Яблоки мистера Пибоди () — вторая из пяти изначально задуманных книжек для детей (и тех, кто уже вырос), написанных Мадонной.

На данный момент книга имеет наивысший для Мадонны читательский рейтинг 4,07 из 5 баллов на англоязычном портале Goodreads, не включая нотные издания. Книга подверглась большей критике в США из-за предисловия Мадонны, в котором она упоминает своего учителя каббалы, который однажды рассказал ей мидраш, ставший основой сюжета книги.

Сюжет 

Мистер Пибоди — школьный учитель, случайно ставший жертвой сплетен в маленьком городке Хэппвилле. Сплетни вызывают преследование. Чтобы дать своему ученику урок бережного отношения к словам, учитель просит его принести на холм подушку и вытрясти из неё перья на ветру .

Иллюстрации 
Иллюстрации книги Лорена Лонга напоминают работы Томаса Харта Бентона и Америку 40-х годов.

Переводы 
Книга издана на 37 языках более, чем в 110 странах мира. Перевод на русский выполнил Леонид Яхнин. Мировая премьера состоялась 10 ноября 2003 года.

Аудиокнига 
17 ноября 2003 года для загрузки стала доступна 8-минутная версия аудиокниги. Читает автор.
В 2005 году первые 5 книг серии на английском языке также стали доступны доступны в виде аудиокниги на CD под названием Madonna 5 Book: Madonna 5 Audio Books for Children (лейбл Callaway Audio).

См. также 
Библиография Мадонны

Примечания

Книги по алфавиту
Сказки Мадонны
Сказки 2003 года